Hopkins River ist der Name folgender Flüsse:

 Hopkins River (Neuseeland), Fluss in Neuseeland
 Hopkins River (Australien), Fluss in Victoria, Australien